Lions Gate Entertainment Corporation, făcând afaceri ca Lionsgate, este o companie de divertisment canadiano-americană. Compania a fost fondată de Frank Giustra pe 3 iulie 1997, domiciliat în Vancouver, British Columbia, și își are sediul în Santa Monica, California, Statele Unite. În plus față de divizia sa principală Lionsgate Films, compania conține alte divizii ca Lionsgate Television și Lionsgate Interactive și deține subsidiare ca Summit Entertainment, Debmar-Mercury și Starz, Inc.

Istorie 
Compania Lions Gate Entertainment Corporation (Lionsgate) a fost fondata in anul 1997 de Frank Giustra si Avi Federgreen cu o investitie initiala de 16 milioane de dolari, incluzand alti 40 de milioane de dolari din partea investitorilor Keyur Patel si Yorkton Securities.

Referințe

Legături externe

Official UK website

Companii din Statele Unite ale Americii
Fondări în 1997
Studiouri de film